

Presentación previa 
Julio Peralta y Hans Podlipnik-Castillo eran ellos defensores del título, decidieron no participar juntos este año.

Tomás Barrios y Nicolás Jarry ganaron el título tras derrotar en la final Máximo González y Andrés Molteni.

Cabeza de serie

  Máximo González /  Andrés Molteni (Finalistas)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Max Schnur (Primera ronda)

<ol start=3>
  Íñigo Cervantes /  Julio Peralta ''(Primera ronda)
  Sergio Galdós /  Caio Zampieri ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Santiago 2017